Shungeng kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shungeng (socken i Kina, Anhui), 
 Shungeng (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar